Сан-Фелис-ду-Шингу:

 Сан-Фелис-ду-Шингу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. 
 Сан-Фелис-ду-Шингу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.